72 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 72 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 72 Dywizja Strzelecka (ZSRR)